Ловчорри́т — минерал класса силикатов, скрытокристаллическая, реже аморфная разность ринколита.

Назван по горе Ловчорр на Кольском полуострове, где был впервые найден.

Цвет жёлто-бурый до медно-жёлтого с зеленоватым оттенком. Блеск жирный или восковой. Твёрдость 5. Плотность 3,2-3,36 г/см3.

Как и ринколит ловчоррит используется для получения стронция и церия.

Ссылки 
 
 [www.mining-enc.ru/l/lovchorrit/ Ловчоррит] в горной энциклопедии.

Минералы натрия
Минералы кальция
Минералы титана
Соединения кальция по алфавиту